Richard Lein ist der Name folgender Personen:

* Richard Lein (Geologe) (* 1946), österreichischer Geologe
 Richard Lein (Historiker) (* 1980), österreichischer Historiker und Politikwissenschafter